Уи́льям Хе́мсли (; 1843—1924) — британский ботаник, работавший в Королевских ботанических садах в Кью.
В 1889 году он был избран действительным членом Королевского общества, с 1896 года член Линнеевского общества.

Биография 
Хемсли родился в семье, тесно связанной с садоводством, его знакомство с растениями началось в раннем возрасте. Он получил домашнее образование, отец готовил его к работе садовника.

Вместе с иллюстратором Матильдой Смит Хемсли работал над двухтомным изданием «Illustrations of the New Zealand flora» Томаса Чизмена.

Принял участие в подготовке отдельных частей многотомного труда Даниэля Оливера «Flora of Tropical Africa ».

Хемсли получил почетную степень доктора в 1913 году.

За время научной деятельности им было описано около 50 родов растений и несколько тысяч видов.

Его именем были названы несколько родов растений и множество видов, название рода  семейства  закреплено в современной ботанической номенклатуре.

Работы 
 Handbook of hardy trees, shrubs, and herbaceous plants, 1873 (совместно с )
 Diagnoses Plantarum Novarum Vel Minus Cognitarum Mexicanarum Et Centrali-Americanarum, 1878
 Report on the botany of the Bermudas and various other islands of the Atlantic and Southern oceans, 1880
 The Gallery of Marianne North’s Paintings of Plants and Their Homes, Royal Gardens, Kew…, 1882
 The gallery of Marianne North’s paintings of plants and their homes, Royal Gardens, Kew. Descriptive catalogue, 1886
 , 1879—1888 (под редакцией  и )
 Vol.1, Vol.2, Vol.3, Vol.4, Vol.5.
 Enumeration of all Plants known from China, 1886 & 1895 (совместно с )
 Illustrations of the New Zealand flora Vol.1, 1914 (в соавторстве)
 Illustrations of the New Zealand flora Vol.2, 1914 (в соавторстве)

Примечания 

Ботаники по алфавиту
Ботаники Великобритании
Члены Лондонского Линнеевского общества
Члены Лондонского королевского общества